Бори́с Булга́ков:
 Булгаков, Борис Владимирович (1900—1952) — советский учёный в области механики, член-корреспондент АН СССР.
 Булгаков, Борис Павлович (1844—1913) — русский судебный деятель, сенатор.